

Note

Voci correlate 
 Microprocessori AMD

Collegamenti esterni

Microprocessori AMD
Liste di informatica